BiH:
 Hozići (Bosanski Novi, BiH), naselje u općini Bosanski Novi
 Hozići (Glamoč, BiH), naselje u općini Glamoč